Lysá bezeichnet

 Lysá, Ortsteil von Horní Krupá, Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Lysá (Leißen), Grundsiedlungseinheit von Povrly, Okres Ústí nad Labem, Tschechien
 Lysá, Ortsteil von Stará Lysá, Okres Nymburk, Tschechien
 Lysá, Ortsteil von Votice, Okres Benešov, Tschechien
 Lysá nad Labem, Stadt in Tschechien
 Lysá pod Makytou, Gemeinde in der Slowakei
 Lysá nad Dunajcom, Ortsteil der Stadt Spišská Stará Ves in der Slowakei
 Stará Lysá, Gemeinde im Okres Nymburk, Tschechien

Siehe auch:
 Lyssa